Открытый чемпионат Уэльса по снукеру 2008 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Ньюпорте, Уэльс, с 11 по 17 февраля 2008 года. Победителем турнира стал Марк Селби, обыгравший в финале Ронни О'Салливана со счётом 9:8. По ходу матча Селби проигрывал 5:8.

Призовой фонд 

Победитель: GB£ 35 000
Финалист: £ 17 500
Полуфиналисты: £ 8 750
Четвертьфиналисты: £ 6 500
1/8 финала: £ 4 275
1/16 финала: £ 2 750
Last 48: £ 1 725
Last 64: £ 1 325

Высший брейк в квалификации: £ 500
Высший брейк в основной стадии турнира: £ 2000

Максимальный брейк в квалификации: £ 1 000
Максимальный брейк в основной стадии турнира: £ 20 000

Общий призовой фонд: £ 225 500

Результаты

Основной турнир

Финал

Квалификация 
Квалификационные матчи проходили с 26 по 28 января 2008 года в Престатине, Уэльс.

Сенчури-брейки

Квалификация 

134 Стюарт Петтман 
128 Мунрадж Пал 
126 Джадд Трамп 
123 Тони Драго 
122 Лян Вэньбо 
113 Иссара Качайвон  

112 Иан Прис
109 Том Форд  
105 Дэвид Ро 
104 Джимми Мики 
100 Ли Уокер

Основной турнир 

143, 135, 113, 108, 105, 101  Ронни О'Салливан  
134 Маркус Кэмпбелл
133 Кен Доэрти
132, 115, 108, 107 Джо Перри 
130, 124 Стивен Хендри 
129, 108, 105 Шон Мёрфи 
125, 114 Джон Хиггинс 
123 Стюарт Бинэм 
123, 112 Джадд Трамп 
117, 101 Марко Фу 
115 Дин Цзюньхуэй 

114, 101 Марк Селби 
114, 100 Марк Уильямс
112 Майкл Джадж 
109 Стивен Магуайр 
107 Эндрю Хиггинсон 
107 Джейми Коуп 
105, 102 Алистер Картер 
103 Дэйв Харольд 
102 Род Лоулер 
100 Энтони Хэмилтон
100 Нил Робертсон

Ссылки 

 Результаты на snooker.org 
 Результаты на top-snooker 
 Турнирная сетка на русском Евроспорте 

Открытый чемпионат Уэльса по снукеру
2008 год в снукере
2000-е годы в Уэльсе
Спортивные соревнования в Ньюпорте
Спорт в Великобритании в 2008 году
Февраль 2008 года